Lubasz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Czarnkowsko-trzcianecki, of
Lubasz (Groot-Polen), een dorp in deze Poolse landgemeente.